Индијско-пакистански рат се може односити на:
 Индијско-пакистански рат 1947.
 Индијско-пакистански рат 1965.
 Индијско-пакистански рат 1971.
 Индијско-пакистански рат 1999.